Махеш Бгупаті і Леандер Паес були чинними чемпіонами. Вони обидва взяли участь, але в парі з іншими партнерами.
Бгупаті грав у парі з Мартіном Даммом, але не зміг захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Вейн Блек і Кевін Ульєтт.
Паес грав у парі з Ненадом Зимоничем, але не зміг захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Йонатан Ерліх і Енді Рам.

Вейн Блек і Кевін Ульєтт виграли титул, перемігши у фіналі пару Йонатан Ерліх і Енді Рам з рахунком 6–7(5–7), 6–3, 6–0.

Сіяні пари 
Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) doubles draw 

Masters, парний розряд